Källman ist der Familienname folgender Personen:
Jonas Källman (* 1981), schwedischer Handballspieler
Mikael Källman (* 1964), finnischer Handballspieler

Siehe auch:
 Kellman
 Kellmann
 Kallman